Гомфидите (Gomphidae) са семейство насекоми от разред Водни кончета (Odonata) и обикновено се нарича клоно-опашати водни кончета. Семейството съдържа около 90 рода и 900 вида, като отделните видове могат да бъдат открити в Северна и Южна Америка, Европа, Азия и Австралия.  Името произлиза от подобното на клоново разширяване в края на опашката им. Това клоново разширение е обикновено по-слабо изразено при женските видове или изобщо липсва при някои видове.

Етимология 
Името вероятно произлиза от латинското gomphus или gond, което означава „панта“.

Характеристики 
Клубничетата имат малки, широко разделени сложни очи, прилика която споделят с Petaluridae и с damselflies. Очите са сини, тюркоазени или зелени на цвят. Гръдният кош на повечето видове е блед с тъмни ивици, а видът на ивиците често е наследствен. Те не притежават ярките метални цветове, които се срещат на повечето групи водни кончета и са най-често Камуфлаж, за да се избегне откриването им и да се вижда малка разлика между половете.  Възрастните стигат дължина от 40 до 70 mm.

Клубничетата са бързо летящи водни кончета с кратки периоди на активност. Те прекарват много време в покой, кацайки в поза предназначена за незабавно излитане при наличие на опасност.

Повечето клубничета се размножават в потоци, реки или езера. Нимфите се отличават с това, че имат плосък ментум, част от устата като техните антени имат само четири сегмента. Те се хвърлят в седимента на дъното на водата, подобно на нимфите от дракониста (Hagenius brevistylus) живеещи сред влажни кори и листа в края на водата.

Родовете

Източници

Външни препратки 
 Организация за научни и индустриални изследвания на Общността (CSIRO)
 Повече информация за банските кончета